Yanai steht für:
 Yanai (Yamaguchi), eine Stadt in der japanischen Präfektur Yamaguchi
 (4260) Yanai, ein Asteroid des Hauptgürtels

Yanai oder Yanaï ist der Familienname folgender Personen:
 Aiko Yanai (* 1975), japanische Sängerin und Songwriterin
 Itsuki Yanaï (1950–2009), japanisch-französischer Künstler 
 Kate Yanai (* 1956), US-amerikanische Sängerin
 Masayuki Yanai (* 1959), japanischer Astronom und Asteroidenentdecker
 Shunji Yanai (* 1937), japanischer Jurist und Richter am Internationalen Seegerichtshof
 Tadashi Yanai (* 1949), japanischer Unternehmer
 Zvi Yanai (1935–2013), israelischer Schriftsteller
Siehe auch:
 Yanai Malai